Desa Lamuk kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Lamuk (administrativ by i Indonesien, lat -7,39, long 110,02), Jawa Tengah, 
 Desa Lamuk (administrativ by i Indonesien, lat -7,41, long 109,43), Jawa Tengah, 
 Desa Lamuk (administrativ by i Indonesien, lat -7,46, long 109,79), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar